Iverson ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Iverson (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ethan Iverson (* 1973), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikkritiker
 F. Kenneth Iverson (1925–2002), US-amerikanischer Manager

 Ronn Iverson (1941–2006), US-amerikanischer Schauspieler

Iverson ist der Name eines Ortes in den Vereinigten Staaten:

 Iverson (Minnesota), im Carlton County

Iverson ist Teil folgender Firmierungen:
 J. E. Iverson & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Iversen